Generation (album van Audio Bullys), het tweede album van de Britse dance-formatie Audio Bullys
Generation (televisiefilm), 1985
Generation (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2021